Die Saison 2013/14 der Oberliga Hamburg war die 69. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Für die Spielzeit 2013/14 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2012/13:
 Altona 93
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 Bramfelder SV
 TSV Buchholz 08
 SV Curslack-Neuengamme
 FC Elmshorn
 SV Halstenbek-Rellingen
 SC Condor Hamburg
 Meiendorfer SV
 Niendorfer TSV
 VfL Pinneberg
 SV Rugenbergen
 Germania Schnelsen
 SC Vier- und Marschlande
 die Meister aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2012/13:
 Hammonia: SV Blankenese
 Hansa: Oststeinbeker SV
 der Vizemeister aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2012/13:
 TuS Dassendorf
 SC Alstertal-Langenhorn

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
 Der Meister der Oberliga Hamburg ist zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord berechtigt.
 Abstieg in die Landesligen
Die letzten drei Klubs steigen in jedem Fall in die Landesligen ab. Sollte aus der Regionalliga Nord mehr als ein Verein in die Oberliga Hamburg absteigen, erhöht sich mit jedem weiteren Absteiger aus der Regionalliga Nord auch die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga Hamburg. Bei vier Vertretern des HFV in der Regionalliga Nord 2013/14 ergibt sich somit eine maximal mögliche Anzahl von sechs Absteigern.
 Aufstieg aus den Landesligen
Nur die Meister der beiden Landesligen haben ein Aufstiegsrecht. Sollte der Meister der Oberliga Hamburg aufsteigen, spielen die beiden Vizemeister der Landesligen in einer Aufstiegsrelegation einen weiteren Aufsteiger aus. Sollte ein oder mehrere Vereine keine Lizenz für die kommende Oberliga-Saison erhalten bzw. auf sein Startrecht verzichten, steigt auch der in der Aufstiegsrelegation unterlegene Vizemeister auf. Anschließend würden nach dem gleichen Verfahren weitere Vereine aus den Landesligen nachrücken, bis die Anzahl der Teilnehmer der Oberliga Hamburg 2014/15 genau 18 Vereine beträgt.

Tabelle 

|}

Kein Verein aus der Oberliga Hamburg hat eine Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison beantragt. Damit finden die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Nord ohne Hamburger Beteiligung statt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrelegation 
Für die Oberliga Hamburg 2014/15 hatten sich aus den Landesligen sportlich qualifiziert:
 Meister der Landesliga Hansa 2013/14: Buxtehuder SV
 Meister der Landesliga Hammonia 2013/14: -
Da der Meister der Landesliga Hammonia, der VfL 93 Hamburg auf den Aufstieg verzichtete, wurde zwischen den beiden Vizemeistern der Landesligen ein weiterer Aufsteiger ausgespielt.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation:
 Vizemeister der Landesliga Hansa 2013/14: FC Süderelbe
 Vizemeister der Landesliga Hammonia 2013/14: USC Paloma Hamburg

|}
Am Nachmittag des Relegations-Hinspiels teilte der Oststeinbeker SV dem HFV per E-Mail seinen Rückzug aus der Oberliga mit, woraufhin dieser den beiden Relegationsteilnehmer zum Aufstieg in die Oberliga gratulierte und das Relegations-Hinspiel zu einem Freundschaftsspiel umdeklarierte. Unmittelbar vor Anpfiff des "Freundschaftsspiels" erreichte den HFV eine weitere E-Mail vom Oststeinbeker SV, in der dieser seinen Rückzug vom Rückzug aus der Oberliga mitteilte. Gerade noch rechtzeitig vor dem Anpfiff konnte der HFV den beiden Vereinen – seit Stunden im Glauben, bereits aufgestiegen zu sein – mitteilen, dass sie nun doch Relegationsspiele bestreiten müssen. Am Folgetag entschied der HFV-Spielausschuss nach Protest der beiden Vereine, dass der Rückzug des Oststeinbeker SV rechtswirksam ist und nicht zurückgenommen werden kann, womit wieder beide Relegationsteilnehmer aufgestiegen gewesen wären. Dagegen legte wiederum der Oststeinbeker SV Einspruch ein. Bei der mündlichen Anhörung vor dem HFV-Spielausschuss wurde die Entscheidung bestätigt, woraufhin der Oststeinbeker SV vor dem HFV-Verbandsgericht Klage einreichte. Da ein endgültiges Urteil vor dem Termin des Relegations-Rückspiels nicht möglich war, wurde auch dieses ausgetragen.

Das letztinstanzliche Urteil fiel am 18. Juni 2014 vor dem HFV-Verbandsgericht. Dort wurde die Zurückstufung des Oststeinbeker SV in die Kreisliga erneut bestätigt, womit auch der USC Paloma Hamburg in die Oberliga Hamburg aufgestiegen war.

Einzelnachweise 

2013
Oberliga Hamburg 2013/14